Reichman(n) je priimek več znanih Slovencev:
 Blaž Reichman (1883--1952), pravnik, sodnik, pisec spominov na Koroški plebiscit
 Darja Reichman (*1965), igralka
 Jelka Reichman (*1939), ilustratorka in slikarka
 Jaka Reichmann (1897--?), borec za narodnostne pravice Korošcev
 Rudolf Reichmann (1933--2011), slikar samouk

Reichman, Recihmann (Hebrejsko: רייכמן‎) je nemški judovski priimek, ki v prevodu pomeni bogati človek. Obstaja veliko verzij priimka, med drugim Richmann, Reichmen, Richmanner in številne druge.

Glej tudi 

 poslovenjeno različico priimka - Rajhman 
 priimek Rajh (priimek)
 priimek Reich, Reichenberg

Zunanje povezave

Viri 

Judovski priimki